Fueki ist der Familienname folgender Personen:

 Misa Fueki (* 1992), japanische Skispringerin
 Yūko Fueki (* 1979), japanische Schauspielerin